É uma rede social científica que permite que os pesquisadores colaborem virtualmente, com o objetivo de aumentar e para promover a investigação médica e desenvolvimento de colaboração entre cientistas de todo o mundo. Conta com a participação de mais de 3500 instituições de mais de 190 países.

Quando os pesquisadores se logam ao site, eles imediatamente podem visualizar uma lista de suas publicações, áreas de atuação e mais. O site permite que profissionais da saúde ver quem está trabalhando na sua área de especialização, sua filiação institucional, onde estão localizados, etc. Além de visualizar possíveis contatos, os pesquisadores podem realizar buscas e publicar no site também.

Ligações externas

Redes sociais
Comunidades virtuais
Sites